Miejscowości w USA:
 Bartley – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Red Willow
 Bartley – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie McDowell
Gminy w USA:
 Bartley (ang. Bartley Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Griggs
W Wielkiej Brytanii:
 Bartley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)